La Serie C2 1985-1986 fu l'ottavo campionato di categoria. La stagione iniziò il 22 settembre 1985 e si concluse il 8 giugno 1986.

Stagione

Aggiornamenti
Per motivi economici, il  non si iscrive al campionato. Al suo posto viene ripescato il . Al   è stata revocata la promozione per illecito sportivo. Al suo posto è stato ripescato il .

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1986-1987.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1986-1987.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito.  In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Montevarchi è stato poi ripescato in Serie C2 1986-1987 in seguito al fallimento del Palermo.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Fonte:

Massimo dei punti in casa: Lucchese (33)
Massimo dei punti in trasferta: Pistoiese e Spezia (17)
Maggior numero di vittorie in trasferta: Lodigiani, Pistoiese e Torres (4)

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1986-1987.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1986-1987.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito.  In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Fonte:

Massimo dei punti in casa: Montebelluna (27)
Maggior numero di vittorie in casa: Mantova e Pro Patria (11)
Maggior numero di vittorie in trasferta: Pergocrema (5)

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1986-1987.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1986-1987.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito.  In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Fonte:

Massimo dei punti in casa: Martina (30)
Maggior numero di vittorie in casa: Martina (13)
Maggior numero di vittorie in trasferta: Teramo (6)

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1986-1987.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1986-1987.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito.  In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Fonte:

Massimo dei punti in casa: Reggina (30)
Maggior numero di vittorie in casa: Reggina (13)
Maggior numero di vittorie in trasferta: Nocerina (5)

Note

Bibliografia
 
 

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
1985